Korga – isola russa nel mare di Barents
 Korga – isola russa nel mare di Kara
 Großkorga (lett.: «Korga grande») – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)
 Kleinkorga (lett.: «Korga piccola») – frazione della città tedesca di Jessen (Elster)